Sant Crist o Crist crucificat, tema artístic i una de les maneres de referir-se a Jesús de Natzaret

Edificis 
 Estació de Sant Crist, estació del metro de Barcelona de la línia 1
 Asil del Sant Crist, edifici al Pla de Sant Agustí d'Igualada
 Sant Crist de Castellterçol, capella del cementiri de Castellterçol (Moianès)
 Sant Crist de Can Cabanyes, barri de Badalona (Barcelonès)
 Sant Crist de Sant Agustí, obra renaixentista del mestre italià Jacobo Torni "Il Florentino"
 Sant Crist d'Alcúdia
 El Sant Crist de Montardit de Dalt, capella del cementiri del poble de Montardit de Dalt, en el terme municipal de Sort
 Capella del Sant Crist de Sants, antiga capella al barri de Sants de Barcelona
 Capella del Sant Crist de can Cabanyes, capella de Badalona
 Sant Crist de Canyet església del barri de Canyet de Badalona

Esdeveniments 
 Processó del Sant Crist de la Sang, processó de Palma del Dijous Sant des de principis del